De vlag van de stad en het district Buenos Aires, zie Vlag van Buenos Aires (federaal district)
  De vlag van de provincie Buenos Aires, zie Vlag van Buenos Aires (provincie)